Cette page présente la  en Pro D2.

Entraineurs 
 Yoann Boulanger : Entraîneur principal (jusqu'en décembre 2021)
 Fabrice Estebanez : Manager (à partir du )
 Alexis Lalarme : Entraîneur responsable des trois-quarts 
 Mariano Taverna : Entraîneur des avants 
 Laurent Grappin : Intervenant mêlée

La saison

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Bourg-en-Bresse